Simangambat (onderdistrict), een onderdistrict van regentschap Padang Lawas Utara in de Indonesische provincie Noord-Sumatra
 Simangambat (Siabu), een plaats in Indonesië
 Simangambat (Huta Raja Tinggi), een plaats in Indonesië
 Simangambat (Dolok Sigompulon), een plaats in Indonesië
 Simangambat (Saipar Dolok Hole), een plaats in Indonesië